Лос Куерамос има више значења:

 Лос Куерамос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Куерамос, Виља Карденас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Куерамос, Ел Куерамо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Куерамос (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику